L'équipe de baseball des Red Sox de Boston est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1901-2010)

Saison régulière 
 110 saisons de Ligue majeure : 8819 victoires pour 8233 défaites (0,517)
 6 titres de Division : 1975, 1986, 1988, 1990, 1995, 2007
 8 titres de Ligue : 1903, 1904, 1912, 1915, 1916, 1918, 1946, 1967

Séries éliminatoires 
 8 participations en Série de division : 16 victoires pour 17 défaites (0,485), 5 séries gagnées : 1999, 2003, 2004, 2007, 2008
 9 participations en Série de championnat : 22 victoires pour 29 défaites (0,431), 4 séries gagnées : 1975, 1986, 2004, 2007
 11 participations en Série mondiale : 41 victoires pour 26 défaites (0,611), 7 séries gagnées : 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007
 Bilan en séries éliminatoires : 79 victoires pour 72 défaites (0,503)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Boston Red Sox sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Boston Red Sox sur Baseball-Reference.com

Boston Red Sox